Олимпиада може да се отнася за:
 олимпиада – олимпийски игри (древните – в Древна Гърция, и съвременните)
 други състезания, например:
 шахматна олимпиада – международно отборно състезание по шахмат
 предметна олимпиада – състезание по учебни предмети за ученици или студенти
 олимпиада – период от 4 години между олимпийските игри, използван в Древна Гърция за измерване на времето
 Олимпиада – село в Гърция, област Централна Македония
 Олимпиада – майката на Александър Македонски
 Олимпиада – женско лично име
 Олимпиада – астероид от Астероидния пояс